Моисей Александрович Фейгин (, Варшава — , Москва) — советский и российский художник, участник группы «Бубновый валет». Долгожитель, считающийся «последним русским авангардистом» («последним представителем русского авангарда»).

Моисей Фейгин стал связующим звеном с революционными новаторами-авангардистами начала XX века; пройдя через советский период, освоив и переработав традиции и идеи середины прошлого столетия, он осознанно пришёл на рубеже тысячелетий к современному искусству.

В октябре 2007 года в свой 103-й день рождения,Фейгин был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как «самый старый работающий профессиональный художник». Его последняя персональная выставка работ проходила с 27 апреля по 10 мая 2007 года в Центральном доме художника в Москве, Россия. Фейгину было 102 года и 199 дней на момент открытия этой последней выставки.

Биография 
Родился  в Варшаве, из мещан. Поступил в Третью Варшавскую гимназию. После перевода гимназии в Москву она стала Тринадцатой Московской.

После Октябрьской революции поступил на испытательно-подготовительное отделение ВХУТЕМАСа. Учился у Александра Осмёркина и Любови Поповой (1921—1927).

В 1926 году — член художественного общества «Бытие». В 1927 году вступил в общество «Крыло». С 1928 года — член Общества московских художников. Участник Второй мировой войны.

В послевоенные годы писал в духе социалистического реализма. После выхода на пенсию вернулся к авангарду.

Невероятный художник Моисей Фейгин также был включен в уважаемый каталог Издательства Йельского университета: Библиотеки Позена еврейской культуры и цивилизации 2020, что подтверждает высокий статус художника и перспективность инвестирования в его картины.

Похоронен в Москве на Новом Донском кладбище.

Персональные выставки 
 2007 — «103 года художественного подвига Моисея Фейгина» (Центральный дом художника, Москва). Последняя прижизненная выставка Моисея Фейгина прошла в Москве в Центральном доме художника с 27 апреля по 10 мая 2007 года. В этой связи после процедуры сертификации в феврале 2008 года Фейгин был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как «Самый старый работающий профессиональный художник мира».
 2020 — «И смеюсь, и плачу» (галерея ArtStory, Москва). Выставка была приурочена к 115-летию Моисея Фейгина.

Картины Моисея Фейгина 
29 работ Моисея Фейгина занимают центральное место в коллекции Любы Матусовской.

В коллекции представлены лучшие образцы его живописи, в том числе — уникальные работы с фольгой. Общепризнанно глубокое философское творчество этого мастера, сопоставимое с произведениями таких всемирно известных художников, как Пабло Пикассо, Жорж Руо, Марк Шагал, оказавших величайшее влияние на мировое искусство.

Коллекция Любы Матусовской, состоящая из 27 картин и 2-х графических работ Моисея Фейгина, дает прекрасный шанс стать обладателем первоклассных работ мастера, ценность которых только возрастает со временем.

Моисей Фейгин и Люба Матусовская 
Коллекция Любы Матусовской выглядела бы совершенно иначе сегодня, если бы известная художница Ирина Вилковир в середине 70-х годов совершенно случайно увидев молодую и красивую Любу, не предложила ей нарисовать ее портрет. Узнав о серьезном увлечении Матусовской современным искусством. Ирина Вилковир познакомила ее с Моисеем Фейгиным, которому было уже за 70, с ее слов — уникальным мастером — художником уровня Пабло Пикассо. Попав в первый раз в московскую мастерскую Фейгина, Матусовская сразу обратила внимание на удивительную работу под названием «Искушение святого Антония». Она была потрясена высоким художественным вкусом мастера и удивительной техникой исполнения коллажа, сочетающего блестящую металлическую фольгу с масляной краской. С того дня золотой и серебряный свет фольги стал символом особой дружбы между художником и коллекционером.

Художник обладал поразительной для его лет работоспособностью (продолжал писать практически до 104 лет), благодаря чему был включен в книгу рекордов Гинесса в 2007 году, как самый старый в мире работающий профессиональный художник. Его непосредственные учителя — Илья Машков, Аристарх Лентулов, Александр Осмеркин. Но увидев работы Фейгина понятно, что ученик превзошёл своих учителей!

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 5: У-Я. — М.: ОАО «Московские учебники», 2012

Ссылки 
 Константин Рубахин. Моисей Фейгин. Время на моих глазах
 В Москве умер старейший художник планеты
 Сайт посвященный Моисею Фейгину
 Сайт коллекции работ Моисея Фейгина

Источники 
 Толстова А. Художник из Книги рекордов Гиннесса // Коммерсантъ. — 2008. — 4 мая.

Бубновый валет
Художники-соцреалисты СССР
Художники русского авангарда
Члены Общества московских художников
Столетние долгожители России
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Похороненные на Донском кладбище